Op het US Open 1986 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 26 augustus tot en met 7 september 1986.

Samenvatting 
Van de titelhouders Martina Navrátilová en Heinz Günthardt had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Navrátilová speelde samen met Peter Fleming en bereikte de finale.

Het ongeplaatste Italiaans/Spaanse duo Raffaella Reggi / Sergio Casal won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste Amerikaanse koppel Martina Navrátilová en Peter Fleming in twee sets. Het was voor beiden de enige gemengd-dubbelspeltitel van hun carrière.

Er waren geen deelnemers uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pagina 4)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1986